Sofieberg kan syfta på:

Sverige
Sofieberg, Helsingborg – en stadsdel i Helsingborg
Sofieberg, Långholmen –  ett område på ön Långholmen
Sofieberg, Töreboda – en egendom i Trästena socken
Sofieberg, Halmstad – ett låghusområde i Halmstad

Finland
Sofieberg, Hyvinge – en egendom i Hyvinge